Oskar Speck ist der Name folgender Personen:

* Oskar Speck (Historiker) (1855–1922), deutscher Historiker und Stadtschreiber
 Oskar Speck (Abenteurer) (1907–1995), deutscher Abenteurer